Un boute-en-train peut désigner les choses suivantes :

En hippologie 
En hippologie, le boute-en-train (on dit aussi « agaceur » ou « souffleur ») est un cheval entier (c'est-à-dire non castré) se trouvant dans les haras où on l'utilise en le plaçant à proximité des juments afin de vérifier si elles sont en chaleur et les disposer à l'accouplement qui se fera avec un autre étalon sélectionné.

Si, à l’approche du boute-en-train, la jument tape, rue et s’énerve, c’est qu’elle n’est pas prête. Mais si elle se met à uriner, adopte la position campée et même accepte que l’étalon soit là (et parfois sur son dos), c’est le bon moment pour la conception du poulain.

Le boute-en-train ne provoque pas les chaleurs mais est capable de les déceler et de s'occuper des préliminaires. La jument n'est vraiment fécondable qu'après plusieurs jours de cet état d'excitation. Le boute-en-train la prépare bien pour que l'étalon n'ait plus qu'à déposer sa semence.

On appelle « barre » le box dans lequel on place la jument lors de la détection des chaleurs, pour protéger l'étalon boute-en-train.

Dans l'industrie bovine 
Dans l'industrie bovine, le boute-en-train peut être un mâle castré (un bœuf) utilisé dans les centres de prélèvement de semence afin de provoquer l'éjaculation du taureau reproducteur. L'éjaculat est alors recueilli par un technicien à l'aide d'un vagin artificiel.

De par leur robustesse, les bœufs offrent l'avantage de pouvoir physiquement supporter la monte d'une vingtaine de taureaux par journée de collecte. De plus, l'impossibilité d'une réelle pénétration lors de ces accouplements simulés facilite la récupération de la semence par le technicien spécialisé. Destinés à la filière reproductive et soustraits à la présence de femelles depuis leur naissance, les taureaux ne sont pas perturbés par la présence de ces mâles castrés.

Autres significations 
Le Dictionnaire de l'Académie Française de 1762 indique que le terme boute-en-train désignait aussi un oiseau (tarin) qui servait à faire chanter les autres.

Par extension, on qualifie de « boute-en-train » une personne qui met de l'ambiance dans une réunion.

Notes et références

Voir aussi 

Hippologie
Reproduction animale